Giuseppe Mazzuoli kan syfta på:

* Giuseppe Mazzuoli (omkring 1536–1589), italiensk renässansmålare
 Giuseppe Mazzuoli (1644–1725), italiensk barockskulptör